Ghanese hockeyploeg (mannen)
 Ghanese hockeyploeg (vrouwen)